Swift – krater na Księżycu; nazwany od Lewisa Swifta
 Swift – krater na Deimosie, księżycu Marsa; nazwany od Jonathana Swifta